Фиат Таленто (Fiat Talento) може да се отнася за два различни модела микробуси на компанията „Фиат“:
 1981-1993: Вариант с къса база на първото поколение на „Фиат Дукато“
 От 2016: Ребрандиран вариант на третото поколение на „Рено Трафик“

Таленто